Тиана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 7,9 км². Население — 7774 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Patrimonio histórico-artístico de Tiana
 Tiana Winter Fest MYSPACE OFICIAL

Муниципалитеты Барселоны